Die B Grupa 1983/84 war die 35. Saison der zweithöchsten bulgarischen Fußballspielklasse. Sie begann am 20. August 1983 und endete am 2. Juni 1984.

Modus 
Die 36 Mannschaften waren geografisch in zwei Gruppen eingeteilt. Sie traten an 34 Spieltagen, aufgeteilt in einer Hin- und einer Rückrunde, jeweils zwei Mal gegeneinander an. Die beiden Gruppensieger stiegen direkt in die A Grupa auf, während die beiden Zweitplatzierten über die Play-offs aufsteigen konnten. Aus beiden Gruppen stiegen je acht Mannschaften ab. Die folgende Spielzeit wurde eingleisig geführt.

Vereine

Abschlusstabellen

Gruppe Nord 

Platzierungskriterien: 1. Punkte – 2. Tordifferenz – 3. Direkter Vergleich (Punkte, Tordifferenz, geschossene Tore) – 4. geschossene Tore – 5. Fairplay

Gruppe Süd 

Platzierungskriterien: 1. Punkte – 2. Tordifferenz – 3. Direkter Vergleich (Punkte, Tordifferenz, geschossene Tore) – 4. geschossene Tore – 5. Fairplay

Play-offs

Weblinks 
 Table of Honor auf soccerlibrary.free.fr

Einzelnachweise 

1983 84
Fußballsaison 1983/84